Der Begriff Tagwache kann bedeuten:

 den Tagdienst, eine regulär vereinbarte Arbeitszeit zwischen 6 und 18 Uhr
 einen Wachdienst tagsüber, um für besondere Ruhe oder Sicherheit zu sorgen
 den morgendlichen Weckruf beim Militär
 ein Lied des österreichischen Liedermachers Wolfgang Ambros, siehe Tagwache (Lied)
 der Auftakt zur Luzerner Fasnacht

Siehe auch:

 Feuerwache
 Nachtwache
 Totenwache